1-ша окрема бригада спеціального призначення ім. Івана Богуна  — з'єднання, що належить до сухопутних військ Збройних сил України..

Бригада брала участь у звільнені Житомирської та Київської області у березні 2022 року, звільненні Харківщини у вересні 2022 року, та контрнаступі на Берислав Херсонської області (Борозенське, Кучерське, П'ятихатки).

Історія 
Першу окрему бригаду спеціального призначення ім. Івана Богуна було створено 4 березня 2022 року. З самого початку свого формування бригада бере участь у бойових діях.

У складі бригади крім українців також воюють громадяни ще 19 країн: Австралії, Білорусі, Великої Британії, Грузії, Еквадору, Ірландії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Нової Зеландії, Норвегії, Румунії, США, Тайваню,  Фінляндії, Франції, Чехії, Швеції та Японії. 

28 червня 2022 року у складі бригади був сформований 4-й окремий батальйон спеціального призначення. 
 Березень 2022 року — деокупація Житомирської та Київської області;
 Квітень 2022 року — деокупація Херсонщини, Харківщини, Луганської та Донецької області;
 Травень 2022 року — участь в боях за Попасна, Лиман та інших міст Луганської та Донецької області;
 Липень 2022 року — деокупація Донецької та Луганської області, також участь у деокупації Харківщини, Потьомкіно, Високопілля;
 Серпень 2022 року — звільнення України від російської агресії;
 Вересень 2022 року — брали участь у Харківській операції по визволенню Нової Гусарівки, Щурівки, Байрака, Балаклії, Ізюма та ін.
 Листопад 2022 року - Контрнаступ на Берислав Херсонської області (Борозенське, Кучерське, П'ятихатки)

Станом на 4 березня 2023 року, загинуло 146 військовослужбовців бригади.

Структура 
 1-й окремий батальйон спеціального призначення (515-й батальйон "Залізні вовки")
 2-й окремий батальйон спеціального призначення (516-й батальйон)
 3-й окремий батальйон спеціального призначення (517-й батальйон "Гайдамаки")
 4-й окремий батальйон спеціального призначення (518-й батальйон «Дике поле»)
 медичний пункт

Командування 
 полковник Олег Умінський

Втрати 
 Довгань Василь Сергійович — сержант, 12 травня 2022, Чернігівська область.
 Приймак Микола Миколайович — солдат, 16 травня 2022, Троїцьке, Луганська область.
 Міщенко В'ячеслав В'ячеславович — солдат, 16 травня 2022, Троїцьке, Луганська область.
 Дерех Віталій Мирославович — молодший сержант, 28 травня 2022, Попасна.
 Олефіренко Євген Валерійович — лейтенант, 7 липня 2022, Бахмут.
 Люк Люцишин («Скайуокер») — бойовий медик, 18 липня 2022, Григорівка, Донецька область.
 Браян Янг («Рагнар») — солдат, 18 липня 2022, Григорівка, Донецька область.
 Едвард Селандер Патріньяні — солдат, 18 липня 2022, Григорівка, Донецька область
 Перепелиця Віктор Миколайович — солдат, 22 серпня 2022, Харківська область.
 Дідура Петро Юрійович — солдат, 17 жовтня 2022, Луганська область.

Примітки

Посилання 
 bohunbrigade

Військові формування України у російсько-українській війні (з 2014)
Механізовані бригади України
Військові формування, засновані 2022